Tulugartalik bezeichnet:
 Tulugartalik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Naajarluttuut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Nuup Kangerlua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Sioqqap Sermia), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Kitsissut Tunorliit), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tulugartalik (Insel, bei Qassimiut, östlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tulugartalik (Insel, bei Qassimiut, westlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tulugartalik (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tulugartalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tulugartalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Narsaq, Grönland